Ineu (< ) se poate referi la:

 Localități din Transilvania, România
 Ineu (, în trad.: "Inăul Vinos") - oraș din județul Arad
 Canalul Morilor (Ineu)
 CS Ineu Arad FC, o echipă profesionistă din Arad
 Comuna Ineu (), o comună în județul Bihor, Transilvania, România
 Ineu () - localitate din județul Bihor
 Ineu () - localitate din județul Harghita
 Ineu - vârf montan din Carpații Orientali (2.279 m)
 Rezervația mixtă „Ineu - Lala”

Vezi și 
 Chișineu-Criș (, în trad.: "Ineul Mic")
 Inău
 Jenő

Toponime românești